

Надеждино — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Надеждино — село, Белебеївський район, Башкортостан
 Надеждино — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Надеждино — село, Єльниківський район, Мордовія
 Надеждино — село, Калтасинський район, Башкортостан

Див. також 
 Надеждине

ru:Надеждино